Киньонес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киньонес, Адольфо (Шабба-Ду) (1955—2020) — американский танцор, хореограф и актёр.
 Киньонес, Бальтасар де (? —1798) — испанский доминиканец, генеральный магистр ордена (1777—1798).
 Киньонес, Джонни (род. 1998) — эквадорский футболист.
 Киньонес, Йосуэ (род. 2001) — эквадорский футболист.
 Киньонес, Луис (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Киньонес, Оскар (род. 1941) — перуанский шахматист, международный мастер (1963).
 Киньонес, Педро (род. 1986) — эквадорский футболист.
 Киньонес, Родин (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Киньонес, Ромель (род. 1992) — боливийский футболист.
 Киньонес, Франсиско де (1540—1606) — испанский конкистадор, губернатор Чили.
 Киньонес, Хосе Альберто (род. 1990) — мексиканский боец ММА.
 Киньонес, Хулиан (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Киньонес, Эктор (род. 1992) — колумбийский футболист.
 Киньонес, Эриберто (1907—1942) — испанский революционер, агент Коминтерна, отвечал за восстановление партийного подполья в начале 40-х годов.

Составные фамилии 
 Киньонес Гонсалес, Хосе (1914—1941) — военный лётчик, национальный герой Перу.
 Киньонес Молина, Альфонсо (11 января 1874 — 22 мая 1950) был президентом Сальвадора с 21 декабря 1918 по 28 февраля 1919 и с 1 марта 1923 по 28 февраля 1927. См. также 
 Револори, Тони (род. Энтони Киньонес)